Schlieren steht für:
 Schlieren, eine Stadt im Kanton Zürich, Schweiz
 das Unternehmen Schlieren, die ehemalige Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren-Zürich
 Schlieren (Berggipfel), ein Berggipfel nördlich des Uri Rotstocks
 Schlieren (Petrologie), eine Struktur in magmatischen Gesteinen

Siehe auch:

 Schlierenfotografie, Kenntlichmachung unterschiedlicher optischer Dichten
 Schliere (Begriffsklärung)
 Schlierenwagen, eine Bauart von Reisezugwagen der ÖBB
 Schliern, eine Ortschaft in der Gemeinde Köniz, Kanton Bern, Schweiz